Niklas eller Niclas Andersson kan avse:

 Niklas Asknergård (född 1974), tidigare Niklas Andersson, svensk musikal- och melodifestivalsartist
 Niclas Andersson (dragracingförare) (född 1972), svensk dragracingförare
 Niklas Andersson (ishockeyspelare född 1971), svensk ishockeyspelare, främst i Frölunda HC
 Niklas Andersson (ishockeyspelare född 1986), svensk ishockeyspelare
 Niklas Andersson (komiker), svensk komiker
 Niklas "Nicke" Andersson (född 1972), svensk musiker, bland annat i The Hellacopters